Henrik Bødker er navnet på flere personer:

 Henrik Bødker (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller (midtbanespiller)
 Henrik Forsberg Bødker – en dansk fodboldspiller (målmand)